

Localidades

Park Ridge (Illinois)
Park Ridge (Nova Jérsei)
Park Ridge (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos